Franssen oder Franßen ist der Familienname folgender Personen:

 Cindy Franssen (* 1976), flämische Politikerin (CD&V), MdEP
 Everhardt Franßen (* 1937), deutscher Richter
 Heinrich Franssen (1830–1881), deutscher Weinbergsbesitzer, Kaufmann und Mitglied des deutschen Reichstags
 Jan Franssen (* 1951), niederländischer Politiker
 Jo Schouwenaar-Franssen (1909–1995), niederländische Politikerin, MdEP
 Joep Franssen (1899–1975), niederländischer Radrennfahrer
 Jürgen Franssen (* 1966), deutscher Archäologe
 Juul Franssen (* 1990), niederländische Judoka
 Sem Franssen (* 1984), niederländischer Fußballtorhüter
 Willy Franssen (1932–1990), deutscher Radsportler

Siehe auch:
 Franssen-Effekt, Effekt in der Psychoakustik
 Fransen